Кайавере (Kaiavere) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кайавере — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Кайавере — село у волості Йиґева повіту Йиґевамаа.